Marcin Pączkowski ist der Name folgender Personen:

*Marcin Pączkowski (Komponist) (* 1983), polnischer Komponist und Dirigent
Marcin Paczkowski (Fußballspieler) (* 1991), polnischer Fußballspieler